My Dirty Maid ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Studios Bang Bros.

Die Reihe ist dem Genre „Gonzo“ und „Cosplay“ zuzuordnen und zeigt Szenen mit dem Thema einer „Maid“ (im Englischen), im Deutschen vergleichbar mit einem Dienstmädchen oder Putzfrau. Seit 2016 wurden 13 Folgen veröffentlicht. Die Reihe ist überwiegend mit lateinamerikanischen Darstellern besetzt, beispielsweise aus Venezuela, Kolumbien, Puerto Rico und Brasilien.

Darsteller 
 My Dirty Maid 1 (2016): Kylie Rogue, Veronica Rodriguez, Isabella De Santos, Dylan Daniels, Angelina, Becca Diamond
 My Dirty Maid 2 (2016): Jade Jantzen, Eva Saldana, Soffie Valdez, Destiny, Casandra
 My Dirty Maid 3 (2016): Sophia Leone, Priya Price, Stacy Jay, Carrie Brooks, Samantha Bell
 My Dirty Maid 4 (2017): Gina Valentina, Mercedes Carrera, Selena Santana, Nicole Bexley, Nadia Ali
 My Dirty Maid 5 (2017): Abby Lee Brazil, Marta La Croft, Ava Sanchez, Carmen D, Bianca
 My Dirty Maid 6 (2017): Camila Casey, Aaliyah Grey, Kimmy Kush, Sofia Rivera, Mariah
 My Dirty Maid 7 (2017): Aaliyah Hadid, Anya Ivy, Adriana Maya, Priya Price, Valentina Vixen
 My Dirty Maid 8 (2017): Julia Ann, Abby Lee Brazil, Nicole Ray, Cristal Caraballo, Jasmine Caro, Sofia
 My Dirty Maid 9 (2017): Jazmyn, Vienna Black, Sandra Parker, Holly Stevens, Kitana Flores, Alexa Bold, Vicky
 My Dirty Maid 10 (2018): Valentina Jewels, Gia Milana, Julianna Vega, Michelle Martinez, Julz Gotti
 My Dirty Maid 11 (2019): Autumn Falls, Violet Myers, Kesha Ortega, Sheila Ortega, Samantha Rose, Isabella Taylor
 My Dirty Maid 12 (2019): Annika Eve, Cindy Starfall, Rose Monroe, Alycia Starr, Caroline Ray
 My Dirty Maid 13 (2020): Veronica Rodriguez, Alexis Andrews, Ginebra Bellucci, Ashley Barbie, Sommer Isabella
 My Dirty Maid 14 (2021): Jade Kush, Gabriela Lopez, Canela Skin, Sarai Minx, Destiny Sin

Nominierungen/Auszeichnungen 
2017: AVN Award – Nominee: Best Ethnic Movie (Für Teil 1)
2018: AVN Award – Nominee: Best Lewd Propositions Movie (Teil 4)

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film